{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2001
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|10 – 16 de setembro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|1ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP International Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Sauipe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Jan Vacek
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Enzo Artoni  /  Daniel Melo
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |
| align="right" |2002 >|}
O ATP da Costa do Sauipe de 2001 foi um torneio de tênis masculino disputado em Sauipe, na Bahia, parte do Brasil Open de tênis. O torneio foi disputado de 10 de setembro à 17 de setembro, sendo a primeira edição do torneio.

Simples

 Jan Vacek venceu  Fernando Meligeni 2–6, 7–6(7–2), 6–3

Duplas

 Enzo Artoni /  Daniel Melo''' venceram  Gastón Etlis /  Brent Haygarth 6–3, 1–6, 7–6(7–5)

Ligações externas 
 
 

 
2001
Costa do Sauipe